Bundestagswahlkreis 186 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Darmstadt (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Offenbach (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Lörrach – Müllheim (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Konstanz (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Freiburg (1949 bis 1961)